Skoroszyce – wieś w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Skoroszyce
 Skoroszyce – gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie nyskim
 Skoroszyce – dawna gromada
 Skoroszyce – przystanek osobowy w Skoroszycach w województwie opolskim, w powiecie nyskim, w gminie Skoroszyce

Zobacz też 
 Dekanat Skoroszyce, Skorošice